Glorious () может означать:
 Glorious — дебютный студийный альбом британской певицы Foxes, а также сингл из этого альбома.
 Glorious — тринадцатый студийный альбом немецкой группы Bonfire.
 Glorious — песня немецкого трио Cascada.
 HMS Glorious — британский лёгкий военный крейсер 1916 года постройки.